Борзо () — фамилия:

 Борзо, Грег (?) — журналист, редактор и автор книг о Чикаго.
 Борзо, Джозеф (?) — итальянец, основавший в 1824 году вместе со своей женой Анной Марией Сала галерею  на канале Кейзерсграхте в Амстердаме, Нидерланды.

См. также 

 Борзов